— японська сейю та співачка, що працює в Aoni Production.

Фільмографія

Аніме

Відеоігри

Дискографія

Альбоми

Сингли

Драма-CD

Примітки

Посилання 
  
 
 Адзава Май  profile at Oricon